Tianhe – dzielnica miasta Kanton (ChRL)
 Tianhe Stadium – wielofunkcyjny stadion w mieście Kanton (ChRL)
 Tianhe-1 – chiński superkomputer o mocy obliczeniowej 2,566 PFLOPS
 Tianhe-2 – chiński superkomputer o mocy obliczeniowej 33,86 PFLOPS
 Tianhe – moduł chińskiej stacji kosmicznej